Архиепархия Турина (, ) архиепархия-митрополия Римско-католической церкви, входящая в церковную область Пьемонт. В настоящее время архиепархией управляет архиепископ-митрополит Чезаре Носилья. Вспомогательный епископ — . Почетный архиепископ — кардинал Северино Полетто.

Клир епархии включает 1 137 священников (561 епархиальных и 576 монашествующих священников), 131 диакон, 913 монахов, 3 603 монахини.

Адрес епархии: Via Arcivescovado 12, 10121 Torino, Italia Телефон: 011 515 62 11. Факс: 011 515 62 09.

Территория 
В юрисдикцию епархии входят 359 приходов в коммуннах Пьемонта: в провинциях Турин (137 коммун), Кунео (15 коммун) и Асти (6 коммун).

Приходы объединены в 26 деканатов, которые сгруппированы в 4 пастырские зоны.

Кафедра архиепископа-митрополита находится в городе Турин в церкви .

В состав митрополии (церковной провинции) Турина входят:
 Архиепархия Турина;
 Епархия Акви;
 Епархия Альбы Помпеи;
 Епархия Аосты;
 Епархия Асти;
 Епархия Ивреи;
 Епархия Кунео;
 Епархия Мондови;
 Епархия Пинероло;
 Епархия Салуццо;
 Епархия Сузы;
 Епархия Фоссано.

История 
О появлении общин христиан в Турине известно немногое. Известны имена святых , мучеников III века в Турине. Христианские общины на северо-западе Италии были организованы в епархии, возглавляемые епископами во времена императора Константина в первой трети IV века. Первым епископом Турина был святой Максим, скончавшийся между 408 и 423 годами.

Следующим епископом Турина был также архиерей по имени Максим, управлявший епархией между 451 и 465 годами. Первоначально территория епархии Турина простиралась до долин Морьен, Суза и Ланцо. Около VII века епархия вошла под юрисдикцию архиепархии Вьенна и 774 году была объединена с епархией Сен-Жан-де-Морьен. В 1033 году епархия Турина была восстановлена с границей до долин Суза и Ланцо.

В Средневековье епископа избирал соборный капитул, но с XIV века Святой Престол стал активно вмешиваться в этот процесс. В 1300 году Папа Бонифаций VIII отменил поставление епископом , избранного капитулом, и поставил на кафедру Турина . В 1411 году право избрания епископа канониками было упразднено, и Папа Иоанн XXII назначил , без одобрения капитула.

6 июня 1453 года в епархии, как о том повествуют хроники, произошло известное , которое послужило причиной для возведения базилики, освященной в честь этого чуда.

До 21 мая 1515 года епархия входила в церковную область Милана, пока Папа Лев X буллой Cum illius не возвел её в ранг архиепархии-митрополии, в тот же день другой буллой Hodie ex certis ввел в церковную область Турина епископства-суффраганства Мондови и Ивреи.

В 1578 году древняя святыня, Плащаница, была перенесена из Шамбери в Турин.

В XVIII веке кафедру Турина занимали два выдающихся архиерея, архиепископы Франческо Лузема Роренго ди Рора и Витторио Мария Бальдассаре Гаэтано д’Aриньянo. В этом веке в митрополию вошли епархии Пинероло (в 1748) и Сузы (в 1772).

В XIX веке архиепархии Турина подвизались многочисленные святые и блаженные: Иосиф Бенедикт Коттоленго, Иоанн Боско, Леонард Муриальдо, Иосиф Кафассо, Мария Доменика Мадзарелло, Доминик Савио, Франциск Фаа ди Бруно, Иосиф Алламано и Петр Георгий Фрассати.

В 1947 году архиепархия уступила часть своей территории епархиям Гап и Сен-Жан-де-Морьен.

Ординарии архиепархии

Статистика 
На конец 2010 года из 2 115 000 человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись 2 020 313 человек, что соответствует 95,5 % от общего числа населения епархии.

|-
| 1950 || 1.088.000 || 1.100.000 || 98,9 || 1.885 || 1.085 || 800 || 577 ||  || 2.000 || 8.000 || 332
|-
| 1969 || 1.809.000 || 1.852.475 || 97,7 || 1.667 || 931 || 736 || 1.085 ||  || 1.294 || 6.000 || 373
|-
| 1980 || 2.006.000 || 2.119.000 || 94,7 || 1.908 || 912 || 996 || 1.051 || 24 || 1.729 || 5.800 || 397
|-
| 1990 || 2.019.000 || 2.080.000 || 97,1 || 1.702 || 762 || 940 || 1.186 || 85 || 1.480 || 5.535 || 355
|-
| 1999 || 2.000.000 || 2.143.843 || 93,3 || 1.519 || 679 || 840 || 1.316 || 116 || 1.368 || 4.207 || 357
|-
| 2000 || 2.065.443 || 2.143.843 || 96,3 || 1.518 || 678 || 840 || 1.360 || 118 || 1.351 || 4.125 || 357
|-
| 2001 || 2.065.443 || 2.143.843 || 96,3 || 1.483 || 673 || 810 || 1.392 || 119 || 1.289 || 4.023 || 357
|-
| 2002 || 2.065.443 || 2.143.843 || 96,3 || 1.451 || 675 || 776 || 1.423 || 122 || 1.265 || 3.949 || 357
|-
| 2003 || 2.065.443 || 2.143.843 || 96,3 || 1.380 || 656 || 724 || 1.496 || 125 || 1.206 || 3.927 || 357
|-
| 2004 || 2.065.443 || 2.143.843 || 96,3 || 1.358 || 644 || 714 || 1.520 || 128 || 1.183 || 3.915 || 359
|-
| 2010 || 2.020.313 || 2.115.000 || 95,5 || 1.137 || 561 || 576 || 1.776 || 131 || 913 || 3.603 || 359
|}

Примечания

Источники 
 Annuario pontificio за 2011 год и предыдущие годы на сайте Catholic-hierarchy.org , страница  
 Giuseppe Cappelletti, Le Chiese d’Italia dalla loro origine sino ai nostri giorni , Venezia 1858, vol. XIV, p. 9 e sgg.
 Официальный сайт архиепархии Турина  
 История церковной провинции Милана  
 Приходы Турина 
 Приходы архиепархии Турина 
 Официальный сайт Высшей Семинарии  
 Официальный сайт Богословского факультета  
 Официальный блог семинарии архиепархии Турина 
 Приходские сайты  

Турин
Турин